Miejscowości i ich części w Polsce:
 Bielów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie.
 Bielów – część wsi Mirocice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia

Inne:
 Bielów – wieś w Ukrainie, w rejonie rówieńskim obwodu rówieńskiego